Czech může znamenat:

příjmení
 Arnošt Czech z Czechenherzu (1878–1951) – český spisovatel
 Emil Czech (1862–1929), rakouský malíř německé národnosti z Moravy
 Jakub Čech (hodinář) (Czech, Zech; †1540), pražský hodinář a orlojník
 Ludwig Czech (1870–1942), advokát a čs. ministr za německou sociální demokracii 

jiný význam
 Czech Coal, těžební společnost
 Czech Made Man, film T. Řehořka z roku 2011
 Czech Open, více významů
 Czech Point, více významů
 Czech POINT, systém přístupu k ústředním rejstříkům
 Czech Press Photo, fotografická soutěž
 Gabriel Czech, Auto-Fabrik Mährisch-Ostrau, rakousko-uherský výrobce automobilů založený Gabrielem Czechem v roce 1902 v Ostravě

Související články 
 Čech

Rozcestníky - příjmení